Bob Hewitt e Greer Stevens hanno battuto in finale Frew McMillan e Betty Stöve 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Frew McMillan /  Betty Stöve (finale)
 Bob Hewitt /  Greer Stevens (Campioni)
 Marty Riessen /  Wendy Turnbull (semifinali)
 John Newcombe /  Evonne Goolagong (semifinali)

 Ion Țiriac /  Virginia Ruzici (terzo turno)
Assente
 John Lloyd /  Rosie Casals (terzo turno)
 Ross Case /  Betty-Ann Dent (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1979